Kaifu peut faire référence à :

 Kaifu (Tokushima), un ancien bourg de la préfecture de Tokushima, aujourd'hui intégré au nouveau bourg de Kaiyō
 District de Kaifu (Changsha), en Chine
 District de Kaifu (Tokushima), au Japon
 Toshiki Kaifu (1931-2022),  et  Premier ministre du Japon